El término Leopoldo I puede referirse:

 a Leopoldo I de Austria, primer marqués de Austria;
 a Leopoldo I, archiduque de Austria, archiduque de Austria;
 a Leopoldo I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
 a Leopoldo I de Bélgica, primer rey de los belgas.
a  Leopoldo I de Prusia, rey de prusia